I Am Hollywood é um álbum da banda de white metal He is Legend , lançado no ano de 2004 pela gravadora Solid State Records.
O álbum é um commentário do lado negro do famoso distrito de Hollywood, Los Angeles, Califórnia, com vocalista Schuylar Croom faz ligação dizendo, ""Eu sou Hollywood" falando pelo mais mais perigoso da cidade que é aclamada fazendo seus sonhos vem verdadeiro."

Faixas
 "The Seduction" – 3:48
 "Eating A Book" – 3:47
 "The Creature Walks" – 3:32
 "The Greatest Actor Alive... (Enters Stage Right)" – 3:17
 "China White" – 4:26
 "...Best In Mexico" – 3:17
 "The Walls Have Teeth" – 3:54
 "Do You Think I'm Pretty" – 4:13
 "Dinner With A Gypsy" – 5:36
 "I Am Hollywood" – 2:43

Álbuns de He Is Legend
Álbuns de 2004
Álbuns produzidos por Adam Dutkiewicz